Název Rozseč má více obcí:
 Rozseč (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Rozseč (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Rozseč nad Kunštátem – obec v okrese Blansko

Externí odkazy